Third () — третий студийный альбом британского коллектива Portishead, издан в 2008 году. Диск стал первым выпущенным у группы с 1998 года. Альбом попал на первые строчки хит-парадов во всём мире, в UK Album Chart он достиг второго места, в Billboard 200 — седьмого места.

Список композиций 
 «Silence» (Тишина) — 5:00
 «Hunter» (Охотник) — 3:58
 «Nylon Smile» (Нейлоновая улыбка) — 3:20
 «The Rip» (Разрыв) — 4:30
 «Plastic» (Пластиковый) — 3:30
 «We Carry On» (Мы продолжаем) — 6:27
 «Deep Water» (Глубокие воды) — 1:33
 «Machine Gun» (Пулемёт) (Barrow/Gibbons) — 4:46
 «Small» (Ничтожная) — 6:47
 «Magic Doors» (Волшебные двери) (Barrow/Gibbons/John Baggot) — 3:32
 «Threads» (Нити) — 5:47

Позиции в чартах

Ссылки 
 Third на Last.fm.
 Прослушать Third.
 Third на discogs.com

Альбомы 2008 года
Third
Альбомы стиля трип-хоп
Альбомы Island Records